Füssl oder Füßl ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Füßl (* 1968), österreichischer Posaunist und Musiklehrer
 Karl Heinz Füssl (1924–1992), österreichischer Komponist
 Wilhelm Füßl (* 1955), deutscher Historiker und Archivar